Die schwarze Tulpe bezeichnet:

 Die schwarze Tulpe (Roman), Roman von Alexandre Dumas
 Die schwarze Tulpe (Film), französisch-italienisch-spanischer Mantel-und-Degen-Film von Christian-Jaque (1964)